Walhorn bezeichnet

 die belgische Gemeinde Walhorn

Walhorn ist Familienname von
 Frauke Walhorn (1942), deutsche Politikerin
 Johanne Walhorn (1911–1995), deutsche Juristin und Politikerin
Siehe auch:
Wallhorn